

Astronomia
 526 Jena – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Jena – osservatorio astronomico ottico

Geografia
 Germania
 Jena – città della Turingia
 India
 Jena – città del Jharkhand
 Romania
 Jena – villaggio del comune di Gavojdia
 Stati Uniti d'America
 Jena – capoluogo della Parrocchia di La Salle, Louisiana

Informatica
 Jena – framework in Java per la costruzione di applicazioni semantiche

Onomastica
 Jena – ipocoristico di Jennifer

Altro 
 Jena – pseudonimo di Riccardo Barenghi, giornalista italiano
 Jena – personaggio dei fumetti, protagonista della serie La Jena
 Battaglia di Jena – battaglia che ebbe luogo il 14 ottobre 1806

Pagine correlate 
 Iena (disambigua)
 Jenna